Khandaan ist der Name mehrerer Hindi-Filme:

 Khandaan (1942) von Shaukat Hussain Rizvi
 Khandaan (1955) von M. L. Anand
 Khandaan (1965) von A. Bhimsingh
 Khandaan (1979) von Anil Ganguly
 Khandaan (1985) von Shridhar Kshirsagar

Khandaan, Khandan, Chandan oder Chandān ist unter anderem der Orts- oder Familienname von:
 Seyed Chandān
 Reza Chandan (Reza Khandan), Ehemann von Nasrin Sotudeh
 Ismail Chandan, siehe Altuntaschiden#Ismail Chandan ibn Altun-Tasch (reg. 1035–1041)